Bogdan Musiol (1957-), bobeur allemand
Daniel Musiol (1983-), coureur cycliste allemand
Julian Musiol (1986-), sauteur à ski allemand